A 21 113-as számú mellékút egy majdnem pontosan hat kilométer hosszú, öt számjegyű országos közút Pest megyében. Vácduka település számára egyedüli közútként biztosít közlekedési kapcsolatokat távolabbi vidékek felé.

Nyomvonala
A 2106-os útból ágazik ki, annak a 3+500-as kilométerszelvénye közelében, közvetlenül az M2-es autóút csomópontjában. Eleinte dél felé halad az autóúttal párhuzamosan, majd keletebbnek fordul. Negyedik kilométere közelében éri el Vácduka központját, majd a falutól délre, 5,936 kilométer megtétele után véget is ér, Vácrátót külterületén, a 2104-es útba betorkollva, annak a 7+200-as kilométerszelvénye közelében.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 11.

Jegyzetek

21113
Vác közlekedése